Akronymet DBS har flere betydninger eller specialiseringer:
 Danske Baptisters Spejderkorps
 Douai Business School
 Direct broadcast satellite
 Deep Brain Stimulation
 Den Beste Sykkel - norsk cykelmærke